Джозеф Кордина (; ) — валлийский боксёр, представитель лёгкой и полулёгкой весовых категорий. Выступал за сборные Великобритании и Уэльса по боксу в период 2011—2016 годов, чемпион Европы, бронзовый призёр Игр Содружества в Глазго, победитель и призёр первенств национального значения, участник летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. С 2017 года боксирует на профессиональном уровне.

Биография 
Джо Кордина родился 1 декабря 1991 года в Кардиффе.

Любительская карьера 
Впервые заявил о себе в 2007 году, выиграв серебряную медаль на чемпионате Великобритании среди кадетов. В 2009 году выступил на юниорском чемпионате Европы в Польше, но сумел дойти здесь только до стадии четвертьфиналов. Серебряный призёр чемпионата Уэльса 2010 года в легчайшей весовой категории.

В 2011 году вошёл в основной состав валлийской национальной сборной и побывал на чемпионате мира в Баку, где уже на предварительном этапе был остановлен немцем Юджином Бурхардом. Год спустя завоевал бронзовую медаль на молодёжном чемпионате Европы в России, пытался пройти отбор на Олимпийские игры в Лондоне, однако на европейском олимпийском квалификационном турнире в Трабзоне в стартовом поединке проиграл ирландскому легковесу Дэвиду Оливеру Джойсу.

На мировом первенстве 2013 года в Алма-Ате в первом же поединке потерпел поражение от титулованного кубинца Ласаро Альвареса.

Представлял Уэльс на Играх Содружества 2014 года в Глазго, добрался в лёгком весе до полуфинала и, проиграв шотландцу Чарли Флинну, получил бронзу.

В 2015 году одолел всех соперников на чемпионате Европы в Самокове, став единственным британским боксёром, кому удалось выиграть на этом турнире золотую медаль. При этом на чемпионате мира в Дохе попасть в число призёров не смог, был остановлен бразильцем Робсоном Консейсаном. Также ему довелось поучаствовать в матчевых встречах полупрофессиональной лиги WSB, где он представлял команду «Британские львиные сердца».

На европейской олимпийской квалификации 2016 года в Самсуне Кордина дошёл до финала, уступив только французу Софьяну Умиа, и благодаря этому успешному выступлению удостоился права защищать честь Великобритании на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. На предварительном этапе Игр благополучно прошёл филиппинца Чарли Суареса, тогда как в 1/8 финала был выбит из борьбы за медали представителем Узбекистана Хуршидом Тожибаевым.

Профессиональная карьера 
Вскоре после окончания Олимпиады Джо Кордина ушёл из любительского бокса и в 2017 году успешно дебютировал на профессиональном уровне. Выступал в андеркарте громкого чемпионского боя Энтони Джошуа — Владимир Кличко.

Примечания

Ссылки 
 
 

Боксёры Уэльса
Боксёры 2010-х годов
Боксёры легчайшей весовой категории
Боксёры полулёгкой весовой категории
Боксёры второй полулёгкой весовой категории
Боксёры лёгкой весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Европы по боксу